Angelica e Medoro – soggetto popolare fra gli artisti dal XVI al XIX secolo
 Angelica e Medoro – dipinto del pittore François Boucher
 Angelica e Medoro – dipinto del pittore Toussaint Dubreuil
 Angelica e Medoro – dipinto del pittore Michele Rocca
 Angelica e Medoro – dipinto del pittore Bartholomäus Spranger